„Memorie” se poate referi la unul dintre următoarele articole:
 Memorie, proces psihic la om și unele animale
 Memorie semantică
 Memorie senzorială
 Memorie de scurtă durată
 Memorie de calculator electronic (vezi Arhitectură von Neumann#Funcționarea arhitecturii von Neumann):
 Memorie cu acces aleator
 Memorie flash
 Memorie cache
 Memorie ROM
 Memorie EPROM
 Memorie EEPROM
 Memorie de traducere
 Memoria, revistă
 Situl Memoria, bibliotecă digitală de interviuri, memorialistică, studii de istorie orală, carți și imagini din istoria recentă a României,

Vezi și 
 Memoria sistemelor de calcul